Unterburgfried ist der Name folgender Orte:

 Unterburgfried (Gemeinde Kremsmünster), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Unterburgfried (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark